C9H12N4O3 – formula molecolare dell'etofillina
C9H12N4O3 – formula molecolare della teacrina

Formule molecolari